Raymond "Ray" Kon est un personnage du manga Beyblade et de la série animée du même nom. Il s'agit de l'un des personnages principaux de l'histoire, aux côtés de Tyson Granger, Kai Hiwatari, Max et Kenny.

D'origine chinoise, Ray faisait autrefois partie de l'équipe des White Tigers, dont il était vraisemblablement le chef. Il était le détenteur de l'un des quatre spectres légendaire, qui était également le symbole même de l'équipe : Driger, le tigre blanc. Mais il finit par quitter son équipe pour voyager, et son meilleur ami, Lee, prit la tête de l'équipe à sa place.

Durant un voyage au Japon, Ray participa à un tournoi, où il affronta Tyson. Il vainquit ce dernier à la première manche, mais fut battu à la deuxième, et abandonna avant de jouer la troisième, ayant été impressionné par la puissance de Dragoon, le spectre de Tyson.

Un peu plus tard, il fut réuni avec Max, Kai et Tyson pour former une nouvelle équipe : les Blade Breakers. Là, lors d'un tournoi en Chine, le nouveau groupe dut affronter les White Tigers, qui désormais considéraient Ray comme un traitre. Finalement, les Blade Breakers l'emportèrent.

Ray demeure parmi les personnages favoris des fans de la série.

Personnage de Beyblade
Personnage de fiction chinois